Pürewsüren ist der Familienname folgender Personen:

 Daschdsewegiin Pürewsüren (Dashzeveg Purevsuren), mongolischer Judoka 
 Pürewsürengiin Sainbujan (Sainbuyan Purevsuren; * 1988), mongolischer Badmintonspieler